22-й Чемпионат Узбекистана по футболу среди женщин — 2016 среди женских клубов высшей лиги.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 На старт, женские высшая и первая лиги!

Женский футбол в Узбекистане